Teamsprint of Ploegensprint kan verwijzen naar:
Teamsprint (baanwielrennen), een Olympisch onderdeel van het baanwielrennen
Teamsprint (schaatsen), een niet-Olympisch onderdeel bij het langebaanschaatsen